Surville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Surville (Calvados) im Département Calvados
 Surville (Eure) im Département Eure
 Surville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche

Surville ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Surville (1910–1990), Schweizer Filmregisseur, Filmeditor und Innenarchitekt
 Jean François Marie de Surville (1717–1770), französischer Marineoffizier, Händler und Forschungsreisender